Гельмерсен фон Георгій Михайлович (13.05.1894 - 16.10.1979) лейтенант Чорноморського флоту, учасник Білого руху, білоемігрант. 
 Гельмерсен Григорій Петрович (29 вересня 1803, Дукерсгоф, Естонія — 3 лютого 1885, Санкт-Петербург) — російський геолог, географ та картограф.